Анато́ль Литва́к (англ. Anatole Litvak, настоящее имя — Анатолий Михайлович Литвак; 5 мая 1902, Киев, Российская империя — 15 декабря 1974, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Франция) — американский кинорежиссёр и продюсер еврейского происхождения, работавший в СССР, Великобритании, Германии, Франции, США.

Биография 

Родился 5 мая 1902 года в Киеве в еврейской семье.

В 14 лет был рабочим сцены в театре в Петрограде. Изучал философию в Петроградском университете, посещал актёрскую школу, играл в спектаклях, был ассистентом режиссёра. С 1923 работал в кино, сначала ассистентом режиссёра, художником-постановщиком и сценаристом. В 1925 году снял в качестве режиссёра фильм «Татьяна».

В 1925 году покинул СССР и следующие десять лет работал в Германии, Великобритании и Франции. В Германии был монтажёром фильма Георга Вильгельма Пабста «Безрадостный переулок» (1925) и ассистентом режиссёра на многих постановках. В 1930 году стал режиссёром студии УФА.

Ещё до прихода к власти нацистов Литвак покинул Германию. Сняв один фильм в Англии, он работал во Франции. В 1937 году после большого успеха фильма «Майерлинг» (1936) получил приглашение в Голливуд и в течение 20 лет снимал фильмы на студиях Уорнер Бразерс, 20th Century Fox и других. С 1937 по 1939 год был женат на актрисе Мириам Хопкинс. В 1939 году поставил один из первых антинацистских фильмов — «Признания нацистского шпиона» (Confessions of a Nazi Spy).

Во время Второй мировой войны Литвак, получивший американское гражданство, служил в армии. Вместе с Фрэнком Капрой снимал документальные фильмы «Почему мы сражаемся» (Why We Fight). В 1944 году отвечал за киносъемки высадки союзников в Нормандии. Награждён многими орденами, уволен из армии в чине полковника. После войны вернулся в Голливуд, где по-прежнему пользовался репутацией крепкого ремесленника. За фильм «Битва за Россию» (Battle for Russia), который он снял по своему сценарию, подвергался преследованию в годы маккартизма.

С 1950-х Литвак все чаще работал в Европе, а с начала 1960-х жил в Париже. Умер 15 декабря 1974 года. Урна с прахом захоронена в колумбарии кладбища Пер-Лашез.

Избранная фильмография 
 1924 — Самый юный пионер
 1925 — Татьяна
 1930 — Долли делает карьеру / Dolly macht Karriere
 1930 — Сиреневое сердце
 1931 — Больше никакой любви / Nie wieder Liebe
 1932 — Песня одной ночи / Das Lied einer Nacht (в СССР — Под чужим именем)
 1933 — Странный старик / Cette vieille canaille
 1935 — Экипаж / L'Équipage
 1936 — Майерлинг / Mayerling (Венецианский кинофестиваль, номинация: Кубок Муссолини)
 1937 — Женщина, которую я люблю / The Woman I Love
 1937 — Товарищ / Tovarich
 1938 — Сестры / The Sisters
 1938 — Удивительный доктор Клиттерхаус / The Amazing Dr. Clitterhouse
 1939 — Признания нацистского шпиона / Confessions of a Nazi Spy
 1940 — Всё это и небо в придачу / All This And Heaven Too
 1940 — Замок на Гудзоне / Castle on the Hudson
 1941 — Берег в тумане / Out of the Fog
 1941 — Блюз ночью / Blues in the Night
 1942 — Кроме всего прочего / This Above All
 1947 — Долгая ночь / The Long Night
 1948 — Извините, ошиблись номером / Sorry, Wrong Number
 1948 — Змеиная яма / The Snake Pit («Оскар» номинации: Лучший фильм и Лучший режиссёр; Венецианский кинофестиваль, номинация: «Золотой лев»)
 1950 — Решение перед рассветом / Decision Before Dawn («Оскар», номинация: Лучший фильм)
 1954 — Акт любви / Act of Love
 1955 — Глубокое синее море / The Deep Blue Sea (Венецианский кинофестиваль, номинация: «Золотой лев»)
 1956 — Анастасия / Anastasia
 1959 — Путешествие / The Journey
 1961 — Любите ли вы Брамса? / Goodbye Again (номинация: Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля)
 1962 — Пять миль до полуночи / Five Miles to Midnight
 1967 — Ночь генералов / Night of the Generals
 1970 — Дама в автомобиле в очках и с ружьем / The Lady in the Car With Glasses and a Gun

Примечания

Ссылки 
 
 Фёдоров А. В. Литвак: попутным ветром на Запад // Pro КИNO. 2003. № 4. C. 18-19
 Эрнст Нехамкин Русские американцы АНАТОЛЬ ЛИТВАК — РЫЦАРЬ ГОЛЛИВУДА 
 Анатоль Литвак (награды) на сайте kinopoisk.ru

Русские эмигранты первой волны в Германии
Русские эмигранты первой волны во Франции
Режиссёры фильмов нуар
Похороненные на кладбище Пер-Лашез